Cactus:
  — первый описанный род растений из нынешнего семейства Кактусовые (Cactaceae); в современной классификации такого рода нет, большинство его видов вошло в род Маммиллярия (Mammillaria).
 Cactus (группа) — хард-рок-группа.
 Cactus (альбом) — альбом группы «Cactus».
 Cactus (песня) — песня группы «Pixies».